Зашеек — топоним:

 Зашеек — деревня в Лоухском районе Карелии.
 Зашеек — посёлок в Мурманской области на озере Имандра.